Eastwood  är ett efternam.

Personer med namnet
Alice Eastwood, kanadensisk-amerikansk botaniker
Alison Eastwood, amerikansk skådespelare, filmregissör, modell och designer
Arthur Eastwood, nyzeeländsk roddare
Bob Eastwood, amerikansk golfspelare
Clint Eastwood, amerikansk skådespelare, regissör och filmproducent
 Earl Eastwood (1905–1968), kanadensisk roddare
Eva Eastwood, svensk låtskrivare och sångerska
Freddy Eastwood, walesisk fotbollsspelare
 Jack Eastwood (1908–1995), kanadensisk konståkare
Jayne Eastwood, kanadensisk skådespelare
Kyle Eastwood, amerikansk jazzmusiker
Mike Eastwood, kanadensisk ishockeyspelare
Rod Eastwood, australisk entomolog
 Scott Eastwood (född 1986), en amerikansk film- och TV-skådespelare

Engelska efternamn